Ankilizato – comune del distretto di Ampanihy, Madagascar
 Ankilizato – comune del distretto di Mahabo, Madagascar